.htgroup – plik na serwerze Apache służący do konfigurowania grup użytkowników, którzy mogą się logować do odpowiednich obszarów serwera zdefiniowanych w .htaccess.

Struktura 
nazwa_grupy: użytkownik1 użytkownik2 ...Najważniejsze wpisy w .htaccess odnośnie do tego pliku to:#określenie lokalizacji
AuthGroupFile /var/www/.htgroup

#wskazanie grupy zawierającej nazwy użytkowników, którzy mogą się logować
require group nazwa_grupyHasła dla kont przypisuje się w pliku .htpasswd.

Linki zewnętrzne 
 https://web.archive.org/web/20160926063132/https://www.linode.com/docs/websites/authbased-access-control-with-apache/

 http://www.kxs.net/support/htaccess.html
Apache Software Foundation
Pliki konfiguracyjne